Nezvěstný v boji může být:
 nezvěstný v boji

filmy
 Nezvěstní v boji
 Nezvěstní v boji 2

Související články 
 nezvěstnost